Павел Петрович Радчук (1909 — 1943) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943). Гвардии подполковник.

Биография 

Родился 3 августа 1909 года в селе Сычин Холмского уезда Люблинской губернии Российской империи (ныне в черте города на правах повята Хелм Люблинского воеводства Польской Республики) в крестьянской семье, украинец.

Детство пришлось на тяжёлое время Первой мировой войны, революционных потрясений и гражданской междоусобицы, которые сопровождались голодом, разрухой и эпидемиями. Война отняла у него отца, а в 1915 году вследствие стремительного продвижения немецких войск к Люблину он вместе с матерью и братом вынужден был бежать вглубь страны. Семья Радчук осела в Ростове, но через два года город стал ареной новых социальных потрясений. В 1920 году от сыпного тифа умерла мать, а вскоре он потерял и брата. Попал в детскую коммуну, где провёл три с половиной года. После окончания седьмого класса в 1924 году устроился подсобным рабочим на Гомельницу № 1 акционерного общества Хлебопродукт.

В 1926 году вступил в комсомол. По решению комсомольского собрания был направлен на учёбу в школу фабрично-заводского ученичества, по окончании которой в 1927 году вернулся работать на мельницу уже квалифицированным слесарем. Свободное от работы время посвящал общественной работе: он состоял членом агитколлектива, активно участвовал в самодеятельности, был руководителем духового кружка.

В 1929 году по рекомендации комсомольской ячейки поступил в военно-теоретическую школу лётчиков. В ноябре того же года вступил в ВКП(б). Окончив в 1930 году ВТШЛ, продолжил обучение в "3-й военной школе лётчиков и лётчиков- наблюдателей им. Ворошилова" в городе Чкалов (Оренбург) . После её окончания для дальнейшего прохождения службы, 25 декабре 1931 года,   его направляют   в «9-ю Военную школу лётчиков и  лётчиков-наблюдателей»   на должность лётчика-инструктора  в город Рогань Харьковской области Украины.   11 июля 1933 года,  Радчук был переведён «90-ю тяжёлую бомбардировочную авиационную эскадрилью», на должность командира корабля, а  19 марта 1936 года ему было присвоено звание старший  лейтенант. 15 февраля 1937 года Радчука переводят в 102-ю тяжёлую бомбардировочную авиационную  эскадрилью на должность инструктора–лётчика по технике пилотирования и  теории полёта. 13 апреля 1938 года Радчуку присваивают очередное воинское  звание капитан, а 25  августа 1938 года он был уволен в запас  РККА по статье 43 пункт «а» (за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией).

17 февраля 1939 года Павел Радчук был определён в кадры РККА и откомандирован  в распоряжение Центрального Совета ОСОАВИАХИМ СССР в счёт «1000». 

С началом Великой Отечественной войны направлен в 579-й дальнебомбардировочный авиационный полк, формирование которого началось в Подмосковье. В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший лейтенант П. П. Радчук с октября 1941 года в должности командира дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф. Боевой крещение принял в Битве за Москву. Произвёл не менее трёх одиночных боевых вылетов в дневное время. Будучи одним из наиболее опытных лётчиков полка, часто вылетал на боевые задания в качестве ведущего в паре с молодым экипажем, а нередко водил в бой и звено дальних бомбардировщиков. Вскоре ему было присвоено звание капитана. К февралю 1942 года в составе своего полка, в начале декабря 1941 года переименованного в 751-й дальнебомбардировочный авиационный полк, совершил 35 боевых вылетов на бомбардировку ближних и дальних тылов противника, в том числе крупнейших на московском направлении аэроузлов противника в Смоленске и Вязьме. За отличие в Московской битве награждён орденом Красного Знамени.

В марте 1942 года в дальнебомбардировочной авиации произошли большие преобразования, в результате которых 751-й дальнебомбардировочный полк был преобразован 751-й авиационный полк дальнего действия. П. П. Радчук, досрочно получивший звание майора, был назначен на должность командира авиационной эскадрильи. Среди целей его экипажа в этот период появились промышленные объекты в Кёнигсберге, Данциге и Варшаве. Но всё же приоритетной целью оставалась военная инфраструктура противника в ближних и дальних армейских тылах. Однополчанин П. П. Радчука В. В. Решетников впоследствии вспоминал:
География наших ударов расширялась. Из ночи в ночь бомбим железнодорожные узлы — Псков, Брянск, Смоленск, ещё и ещё Брянск, Харьков… Налетаем целыми дивизиями. В небольших промежутках наносим удары по аэродромам бомбардировщиков — Луга, Орша… В хорошую ночь с большой высоты пожары, особенно станционные, видны за 100, 200, а то и 300 километров. Горят они охотно и долго. Но, чёрт возьми, воюем с немцами, а названия целей — городов и станций — сплошь русские!
К сентябрю 1942 года на счету экипажа дальнего бомбардировщика Ил-4 в составе командира корабля майора П. П. Радчука, штурмана корабля капитана , стрелка-радиста старшего сержанта  и воздушного стрелка сержанта Колосова произвёл с начала войны 120 успешных боевых вылетов и нанёс значительный урон врагу.

В августе 1942 17-ю авиационную дивизию дальнего действия перебазировалась под Сталинград. Во время Сталинградской битвы майор П. П. Радчук совершил 24 ночных боевых вылета. При этом летал, как правило, с повышенной бомбовой нагрузкой и порой делал до четырёх вылетов за ночь. За отличие в боях приказом Наркома обороны № 137 от 26 марта 1943 года 751-й бомбардировочный авиационный полк дальнего действия был преобразован в 8-й гвардейский, а в двадцатых числах апреля П. П. Радчук был произведён в гвардии подполковники. К этому времени он имел на своём боевом счету 207 успешных вылетов с общим налётом 715 часов, при этом не имея ни одного случая потери ориентировки или невыполнения боевого задания. При этом 9 боевых вылетов он совершил на бомбардировку объектов в глубоком вражеском тылу, в том числе в Берлине — 1 вылет, в Кёнигсберге — 4 вылета, в Данциге — 2 вылета, в Варшаве — два вылета. 25 апреля 1943 года командир полка гвардии полковник В. Г. Тихонов представил гвардии подполковника П. П. Радчука к званию Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 27 июля 1943 года.

В середине мая 1943 года из состава 8-го гвардейского авиационного полка дальнего действия было выделено несколько экипажей, из которых началось формирование 19-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Командиром нового соединения был назначен гвардии подполковник А. И. Шапошников, а его заместителем стал гвардии подполковник П. П. Радчук. К середине сентября 1943 года общими усилиями они создали вполне боеспособный коллектив, который хорошо зарекомендовал себя во время Смоленско-Рославльской операции, за что был удостоен почётного наименования «Рославльский». В конце сентября — начале октября 1943 года лётчики полка активно участвовали в Битве за Днепр, нанося бомбовые удары по Восточному валу немцев. Как заместитель командира полка П. П. Радчук уделял много внимания подготовке молодых экипажей. «Вместе в Павлом Петровичем Радчуком, теперь уже заместителем командира полка, мы, все три комэска, Франц Рогульский,  и я, возвратясь с боевого задания, пересаживались, пока ещё держалась ночь, в передние кабины и крутили над аэродромом полёт за полётом с наконец дождавшимися нас молодыми лётчиками», — вспоминал Василий Васильевич Решетников.

Утром 5 октября гвардии подполковник П. П. Радчук вернулся с боевого задания по бомбардировке немецких укреплений на правом берегу Днепра. После короткого отдыха он решил потренировать экипаж лейтенанта , однако во время учебного полёта самолёт неожиданно стал терять высоту и врезался в землю между селом Иваньково и деревней Юрцово Иваньковского района Тульской области. Лётчики П. П. Радчук и П. И. Чеботарёв погибли на месте. На следующий день, не приходя в сознание, от полученных травм скончался стрелок-радист старший сержант . Вспоминая обстоятельства гибели гвардии подполковника П. П. Радчука, В. В. Решетников в своих мемуарах отмечал:
Причин его гибели так никто и не раскрыл. Свидетелей не было. Обломки молчали. В них лежал Павел Петрович и экипаж молоденького лейтенанта Чеботарёва. Кто-то уверял, будто вскочили они в мощно-кучевое облако и оттуда вывалились в беспорядочном падении. Предположений было множество — техника, ошибки, усталость… Поговаривали о залётном «мессере». Это предположение начальству понравилось больше других. На том и сошлись.
Похоронен П. П. Радчук на Соборной (Красной) горе в городе Серпухове Московской области.

В ноябре 2012 года фрагменты разбившегося у села Иваньково Ил-4 были обнаружены тульскими поисковиками.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (27.07.1943);
 два ордена Ленина (31.12.1942; 27.07.1943);
 орден Красного Знамени (29.03.1942);
 медаль «За оборону Сталинграда».

Оценки и мнения 
Павел Петрович Радчук в то время являлся «асом» наших военно-воздушных сил. Он обладал очень высокой техникой пилотирования самолёта, летал в любых метеорологических условиях днём и ночью. По характеру очень спокойный и жизнерадостный. Летать с ним было одно удовольствие. После взлёта до цели и от цели до посадки пел наши любимые советские песни, особенно любил «Широка страна моя родная». Водку совершенно не употреблял. Хороший спортсмен, очень любил гимнастические упражнения на снарядах: турнике, брусьях, коне. Павел Петрович был хороший лыжник. Физической зарядкой занимался регулярно в любых условиях, куда бы ни бросала нас война. Был большой патриот нашей любимой Родины.

Память 
 Именем Героя Советского Союза П. П. Радчука названа улица в Серпухове.
 Имя Героя Советского Союза П. П. Радчука увековечено на мемориале на Соборной площади в Серпухове.

Примечания

Литература 
 
 
 Он бомбил Берлин и Кёнигсберг. // Армейский сборник. - 2020. — № 5. — С.183-184.

Документы

Ссылки 
 
 
 
 

Похороненные в Серпуховском районе
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Участники битвы за Москву
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр